Мецово може да се отнася за:

 Мецово, град в Гърция
 Мецово, дем в Гърция
 Мецово, старото негръцко име на Пинд